El término Mankind puede referirse a:

 Mankind, canción del grupo de rock Pearl Jam.
 Michael Francis "Mick" Foley, luchador profesional norteamericano.